Soilent Green (Amerikaanse band), Amerikaanse metalband
 Soilent Green (Duitse band), Duitse heavy metalband